Юрий Петрович Вронский (1927—2008) — советский и российский детский прозаик, поэт, переводчик.

Биография 
Родился в Москве 23 июля 1927 года. Окончил МГПИ им. Ленина. Член Союза писателей с 1964 года. Умер в 2008 году.

Жена — переводчица Любовь Григорьевна Горлина.

Награды 
 Национальная премия «Имперская культура» имени Эдуарда Володина за 2006 год. В номинации «Детская книга» - за книгу «Странствие Кукши за тридевять морей».

Произведения 

 «Белгородские колодцы» (баллада)
 «Злой город» (баллада)
 «Юрьевская прорубь» (баллада)
 «Магнус Эриксон, король свеев и мурманов. Северное предание» (баллада)
 «Новгородский колокол. Валдайская легенда» (баллада)
 «Необычайные приключения Кукши из Домовичей» (повесть)
 «Кукша в Царьграде» (повесть)
 «Куда девались паруса»
 «Странствие Кукши за тридевять морей» (2006)
 «Рассказы о древнем Новгороде» (2008)

Экранизации 

 «И на камнях растут деревья»

Песни на стихи в переводах Юрия Вронского 
• Короче день, длиннее ночь (музыка Григория Гладкова, стихи Альфа Прёйсна)

• На свете жил мышонок (музыка Григория Гладкова, норвежская народная поэзия)

• Ты да я, да мы с тобой в деревянном башмаке (музыка Григория Гладкова, норвежская народная поэзия)

• У Пера когда-то корова была (музыка Григория Гладкова, норвежская народная поэзия)

• У Пера когда-то корова была (музыка Александра Суханова, норвежская народная поэзия)

• Сара Бара-Бу (музыка Максима Леонидова и Николая Фоменко, стихи Синкен Хопп)

• Живёт кондитер грустный на крошке-островке (музыка Александра Лонгина, стихи Ингер Хагеруп)

Переводы 
  (перевод стихов , , Ингер Хагеруп, Арнульфа Эверланна).
  (перевод стихов).
  (перевод стихов).

Примечания

Ссылки 
 Интервью Ю. П. Вронского детскому журналу «Кукумбер»
 О книге «Странствие Кукши за тридевять морей» в журнале «Золотой лев»
 О книге «Рассказы о древнем Новгороде» в «Литературной газете»
 Переводы Ю. П. Вронского

Русские писатели по алфавиту
Родившиеся в Москве
Писатели по алфавиту
Умершие в Москве
Русские писатели XX века
Переводчики России
Переводчики с норвежского языка
Выпускники МПГУ